Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 1-es jelzésű trolibuszok:

Lengyelország 

 1-es trolibusz (Dębica)megszűnt

 1-es trolibusz (Gorzów Wielkopolski)megszűnt

 1-es trolibusz (Legnica)megszűnt

 1-es trolibusz (Olsztyn)megszűnt

 1-es trolibusz (Wałbrzych)megszűnt